En genética humana, el Haplogrupo K (marcador M9) es un haplogrupo del ADN del cromosoma Y humano derivado del haplogrupo IJK. También se le denomina KT o KLT. De acuerdo con las regiones de dispersión de los principales subclados, es probable que K (M9) se haya originado en el subcontinente indio y tiene una antigüedad de unos 47.000 años. Los 2 grandes clados de K-M9 son los siguientes:

 LT o K1 (L298): Disperso minoritariamente en Eurasia Occidental, India y Cuerno de África.
 K2 o K-M526, también ha sido llamado K(xLT), MNOPS o simplemente K: Se encuentra ampliamente disperso por todos los continentes y conforma la mayor parte de la población mundial. Predomina en toda Eurasia, América y Oceanía.

Cladograma 
Según ISOGG (2019 a 2020), K presenta los siguientes subclados:

Haplogrupo LT 

El haplogrupo LT o K1 (L298/P326, L811, PF5543, CTS3648, CTS6888, PF5548, PF5549, PF5525, PF5519, PF5526, PF5531, PF5535, PF5536, PF5566, PF5586) tiene importante frecuencia en el Sur de Asia, sin embargo, la mayor diversidad está en el Cercano Oriente, por lo que LT representa la expansión de K hacia occidente. Son sus clados:

 L (M11) 
 L1 (M22) es importante en el sur de Asia y Cercano Oriente, extendiéndose hacia occidente hasta el sur de Europa.
 L2 (L595) en Europa.
 T (M184), antes K2.
 T1 (L206) disperso en Europa, Cercano Oriente, India, Cuerno de África y otras áreas.
 T2 (PH110) poco en el Cercano Oriente y Cáucaso del Sur.

Haplogrupo K2 o K-M526 
El haplogrupo K2 o K-M526 (M526/PF5979/rs2033003), antes llamado K(xLT), MNOPS o simplemente K, representa la migración inicial del macrohaplogrupo K-M9 hacia oriente, consiguiendo allí su diversificación y una gran expansión a través de sus descendientes, tanto en el paleolítico como en el neolítico, de tal manera que la mayoría de la población nativa de Europa, Extremo oriente, Subcontinente indio, Oceanía y América, descienden de varios de sus linajes descendientes.

La población originaria se habría establecido primero en el sudeste de Asia, ya que esta región constituye su centro de expansión. A través del haplogrupo MS coloniza toda Oceanía (conjuntamente con C), mediante el haplogrupo O domina absolutamente el Extremo Oriente, por expansión del haplogrupo R conquista Europa y el subcontinente indio, por migración del haplogrupo Q coloniza América y con el haplogrupo N todo el norte de Eurasia. K-M9 se encontró, además, donde menos se esperaba, en tres individuos guanches prehispánicos de Gran Canaria, en las antípodas de donde es típico o predominante.

Paragrupo K2* 
Los estudios que han reportado previamente al paragrupo K-M9* han resultado adscribirse a K-M526* (K2*). Es típico de Oceanía, se encontró en aborígenes australianos, en donde es el más importante después de C, aunque en este caso se descubrió posteriormente que se trata del haplogrupo S.

En Melanesia, este paragrupo destaca en Vanuatu con 58%, en Micronesia se reportó en atolones de Ponape (Kapingamarangi) 67% y Majuro 64%, y en filipinos 46%. En Papúa Nueva Guinea presenta una frecuencia de 54% entre los korowai. En Melanesia promedia 21%, en Palawan (Filipinas) 14% y menores frecuencias en Micronesia, Australia, Sumatra, Célebes, Timor e India. En determinados casos, podría tratarse de MS o de S (P405).

K2c  
K2c o K-P261, antes K3 o K4 (P261, P263) fue encontrado en Bali (Indonesia).

K2d  
K2d o K-P402 se encontró en Java.

K2e  
K2e o K-M147, antes K1, se halló poco en India y Pakistán, aunque este haplogrupo aún no está validado dentro de K-M526.

NO  
NO o K2a (K-M2335, F650), también denominado X o NOX, predomina en todo el Extremo Oriente.
K2a*: Encontrado en la India. También en los hombres prehistóricos de Peștera cu Oase y Ust’-Ishim.
NO1 (M214) 
NO1*: Poco en el Extremo oriente. 
N (M231) común en el Norte y Este de Eurasia
O (M175) predominante en Asia oriental y sudeste de Asia

K2b  
El haplogrupo K2b o MSP o MP (P331) tiene unos 45 mil años de antigüedad, se habría originado en el sudeste asiático, desde donde se habría producido dos olas migratorias: una hacia Sondalandia y Sahul (Insulindia y Oceanía) a través de los haplogrupos K2b*, MS y P*/P2; y la otra hacia occidente a través del haplogrupo P1/QR, distribuyéndose geográficamente del siguiente modo:
K2b*: Encontrado en Perak (Malasia) y en los restos del hombre de Tianyuan de hace unos 40 mil años, cerca de Pekín. 
MS o K2b1 (K-P397) Típico de Oceanía
MS* en Micronesia, Melanesia e Indonesia Oriental.
M (P256) predominante en Melanesia, disperso en Polinesia e Indonesia Oriental.
S o K-P405 o K2b1a (antes K3 + k4 + K5 + K*), típico de los aborígenes australianos, de las islas del Pacifico y en negritos de las Filipinas.P o K2b2 (P295)
P* poco en InsulindiaP2 (F20148) en Filipinas
P1 (M45, CTS196, P337)
P1* en la India y sur de Siberia
QR (P226)
Q (M242) muy común en todos los indígenas americanos
R (M207, M306) predominante en Europa y al centro y sur de Asia
R1 (M173)
R1a predominante en Europa Oriental y partes del sur y centro de Asia
R1b predominante en Europa Occidental
R2 (M124) en el Subcontinente indio

Referencias 

Haplogrupos del cromosoma Y humano